KKJ est un sigle qui peut désigner :
 Kamikaze kaitō Jeanne (en français, Jeanne la voleuse kamikaze), un shōjo manga d'Arina Tanemura.

KKJ est un code qui peut désigner :
 aéroport de Kitakyushu, un aéroport desservant la ville éponyme, au Japon, selon le code IATA des aéroports.

kkj est un code qui peut désigner :
 kako, une langue parlée au Cameroun, en République centrafricaine et en République du Congo, selon les codes de langues ISO 639-3 et IETF.

Code de langue